Awing peut désigner :
 l'awing, une langue bantoïde des Grassfields parlée au Cameroun.
 Awing, une localité du Cameroun dans la commune de Santa